Val 1950 kan syfta på:

Presidentvalet i Finland 1950
Parlamentsvalet i Storbritannien 1950